Leandro Silva – lottatore di arti marziali miste brasiliano
Leandro Miguel Pereira da Silva – calciatore portoghese
Lenadro Silva – cavaliere brasiliano

Pagine correlate 
Leandro da Silva